

Aziende 
 Società Generale Semiconduttori – azienda italiana di elettronica fondata nel 1957.
 SGS Microelettronica – azienda italiana di elettronica, nata nel 1972 dalla fusione tra Società Generale Semiconduttori e ATES.
 Société Générale de Surveillance – azienda svizzera specializzata in servizi di ispezione, verifica e certificazione.2010
 Società Generale Supermercati – azienda italiana di grande distribuzione organizzata, poi divenuta GS e infine cessata nel 2010.

Codici 
 SGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sanga Sanga (Filippine)
 sgs – codice ISO 639-3 della lingua samogitica

Religione 
 S.G.S. – Suore del Buon Samaritano dell'Ordine di San Benedetto

Sport 
 SGS – Settore Giovanile Scolastico, organo della FIGC